Гундеберт (, ; VII век) — мученик, святой Католической церкви. День памяти — 20 апреля (ранее 29 апреля).

Биография 

Святой Гундеберт был братом святого Нивард, епископа Реймса. Владея землями в Шампани, он вступил в брак с Бертой. Впоследствии Гундеберт построил для супруги монастырь в , а затем и сам удалился в монастырь на побережье. Желая проповедовать христианство, Гундеберт оставил свой монастырь и отправился в Ирландию. Однако по пути он был схвачен и казнён язычниками.

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VII века
Святые Франции
Святые Ирландии